Mayo Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mayo Building (Oklahoma), ID-Nr. 08001152
 Mayo Building (Vermont), ID-Nr. 83003222